Kellnerei bezeichnet:
 Kellnerei (Amtsbereich) = Weiterleitung nach Kellerei (Amtsbereich), die davon abgeleitete Bezeichnung für den Verwaltungssitz eines Kell(n)ers, 
 Alte Kellnerei Verwaltungssitz des Kellners in Rheinberg, Nordrhein-Westfalen
 (Alte) Kellnerei in Düsseldorf-Angermund, siehe Burg Angermund